Жимбор има више значења:

 Жимбор (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Жимбор (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији